Grin, Gervai Péter (1972) informatikus, wikipédista
GRIN, Kasztovszky Béla regénye
GRIN, a Genetikai Alapanyag Kutatás Információs Hálózata angol betűszava